Ей Ес Би Класик 2012 е 27-ото издание на Ей Ес Би Класик.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Окланд, Нова Зеландия от 2 до 7 януари.

Поставени тенисистки 
  Сабине Лисицки (четвъртфинал, отказва се поради травма в коремната област)
  Шуай Пън (осминафинал)
  Светлана Кузнецова (осминафинал)
  Флавия Пенета (финал)
  Юлия Гьоргес (осминафинал)
  Роберта Винчи (осминафинал)
  Янина Викмайер (осминафинал)
  Моника Никулеску (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (полуфинал)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (полуфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (шампионки)
  Юлия Гьоргес /  Флавия Пенета (финал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Ей Ес Би Класик